Люминизм (от  — свет):

 Люминизм () — жанр живописи в США в 1850—1870 гг. и Европе в XIX—XX вв.
 Люминисты — направление в русской поэзии начала 1920-х гг.